Замосточье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Замосточье — агрогородок в Витебском районе Витебской области. Там же находится станция Замосточье.
 Замосточье — деревня в Бегомльском сельсовете Докшицкого района Витебской области.
 Замосточье — деревня в Березинском сельсовете Докшицкого района Витебской области.
 Замосточье — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Замосточье — деревня в Березинском районе Минской области.
 Замосточье — деревня в Логойском районе Минской области.
 Замосточье — агрогородок в Минском районе Минской области.
 Замосточье — деревня в Червенском районе Минской области.
 Замосточье — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Замосточье — деревня в Псковском районе Псковской области.